Camino signifie « chemin » en espagnol.

Patronyme 

 Alexandre Camino (1897-1972), homme politique français
Charles Camino (1824-1888) est un peintre français
 Paco Camino (1940-), matador espagnol ;
 Rafael Camino (1969-), matador espagnol, fils de Paco Camino.

Toponyme

États-Unis 
 Camino, census-designated place située en Californie.

Italie 
 Camino, commune italienne de la province d'Alexandrie ;
 Camino al Tagliamento,  commune italienne de la province d'Udine.

Uruguay 
 Camino Maldonado, ville située dans le département de Canelones.

Film 
 Camino est un film réalisé par Javier Fesser en 2008 ;
 El Camino est un film réalisé par Erik S. Weigel en 2008

Divers 
 Camino est un navigateur web
 CaMiNO est l'acronyme du "cadastre minier numérique ouvert", une plate-forme publique d'accès à l'information sur les mines en France.

Notes et références